Ти́хон Алекса́ндрович Ю́ркин (1898, Москва, Российская империя — 1986, там же, РСФСР) — советский государственный деятель.

Биография 
Родился  года в семье извозчика-водовоза. Русский. Член РКП(б) с 1919 г.
 С 1911 года — токарь на заводах Москвы и Петрограда.
 С 1919 г. служил в продотрядах в Валуйках и Самаре.
 В 1922—1924 гг. — управляющий совхозом «Красный хутор» (Кропоткин).
 В 1924—1928 гг. — директор совхоза «Хуторок» (Армавир).
 В 1928—1930 гг. — организатор и первый директор зерносовхоза «Гигант». В 1930 г. — председатель Правления Колхозцентра СССР.
 С 1930 г. — кандидат в члены ЦК ВКП(б).
 В 1931—1931 гг. — председатель Зерносовхозобъединения.
 В 1932—1934 и 1937—1938 гг. — нарком зерновых и животноводческих совхозов СССР.
 В 1934—1936 гг. — первый заместитель народного комиссара зерновых и животноводческих совхозов СССР.
 В 1936—1937 гг. — народный комиссар зерновых и животноводческих совхозов РСФСР.
 с 22 июля 1937 г. — народный комиссар зерновых и животноводческих совхозов СССР.
 Осенью 1938 г. обвинен Берией в шпионаже в пользу США. Сталин не согласился с обвинениями, однако 21.11.1938 Юркин снят с должности наркома «как не справившийся с работой» и в том же году выведен из состава ЦК ВКП(б).
 В 1939—1943 гг. — директор совхоза «1 Мая» в Балашихе. Во время войны познакомился и начал жить гражданским браком с Людмилой Павловной Пономаревой.
 В 1948 году получил среднее образование — окончил экстерном Купянский сельскохозяйственный техникум (Харьковская область).
 В 1949—1953 гг. — член коллегии и начальник Главного управления животноводческих совхозов Министерства мясной и молочной промышленности СССР.
 В 1953—1954 гг. — заместитель министра совхозов РСФСР.
 В 1954—1957 гг. — министр совхозов РСФСР.
 В 1958—1959 гг. — заместитель министра сельского хозяйства РСФСР.
 В 1959—1960 гг. — первый заместитель министра сельского хозяйства РСФСР.
 В 1960—1961 гг. — министр хлебопродуктов РСФСР.
 В 1961—1962 гг. — министр заготовок РСФСР.
 в 1962—1967 гг. — советник при Совете Министров РСФСР.
 В 1967—1984 гг. — советник при Совете Министров СССР. Депутат Верховного Совета СССР от Новосибирской области.
 С 1984 г. — персональный пенсионер союзного значения.
 Скончался 18 (19) августа 1986 года, похоронен на  (участок № 10).

Семья 
Дед Алексея Львовича Семёнова, Сумарокова Сергея Вячеславовича, Юркиной Аси Юрьевны, Степановой Елены Валерьевны;

отец Юркина Юрия Тихоновича, Сумароковой Ольги Тихоновны, Семёновой (Юркиной) Евгении Тихоновны, Юркиной Элеоноры Тихоновны;

двоюродный дед (муж сестры деда) депутата Государственной думы РФ Пономарева Ильи Владимировича.

Награды 
Награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Дружбы народов.

См. также 
Список министров сельского хозяйства России

Примечания

Ссылки 
 Речь товарища Юркина на XVII съезде ВКП(б) (30 января 1934 года)
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991. Юркин Тихон Александрович

Народные комиссары СССР
Народные комиссары зерновых и животноводческих совхозов СССР
Народные комиссары зерновых и животноводческих совхозов РСФСР
Народные комиссары и министры РСФСР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XVII съезда ВКП(б)